Ле́нинск — посёлок в Челябинской области, входит в состав Миасского городского округа.

История 
Посёлок основан в районе открытого в 1797 году Е. Мечниковым месторождения рудного золота. В 1824 году здесь был открыт Царёво-Александровский прииск, названный в честь императора Александра I. В 1824 году прииск посетил сам император Александр I. В 1842 году здесь был найден самый большой в России золотой самородок весом 36 кг, названный «Большой Треугольник».

В 1923 году посёлок был переименован в Ленинск. В 1930-ых...1960-ых гг. Ленинск был наполовину башкирский наполовину русский. При чем заселение шло по национальному признаку (половина села башкирская половина русская).  В середине 70-х годов XX века добыча золота в посёлке прекратилась. В настоящее время большинство населения работает на нефтеперекачивающей станции.

Население

Примечания 

Населённые пункты Миасского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Челябинской области
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Переименованные населённые пункты России
Появились в 1824 году в России
XIX век в Челябинской области